My Hero (traduction française : Mon héros), est le titre original de différentes œuvres :

Film 

 My Hero , un western de D. W. Griffith sorti en 1912 ;
 My Hero, un court-métrage américain muet de John G. Blystone sorti en 1922 ;
 My Hero, un film d'action de Bryan Leung et avec Stephen Chow sorti en 1990.

Musique 

 My Hero, chanson du groupe Foo Fighters de 1998 ;
 My Hero, une musique du groupe Harold Melvin and the Blue Notes  ;
 My Hero, chanson de l'album True Colours du groupe Level 42 ;
 My Hero, un EP de Marcio Mouse de 2013 ;
 Mein Held! (My Hero), chanson du compositeur Oscar Straus venant de l'operetta The Chocolate Soldier de 1908.

Télévision 
 My Hero , une sitcom de la chaîne BBC des années 2000 ;
 My Hero , une sitcom des années 1950 ;
 My Hero, un concours de talent chinois diffusé en 2007 ;
 My Hero, un épisode de la série Modern Family ;
 My Hero, un épisode de la série Scrubs ;
 My Hero? (Mon héros ?), un épisode de la série Jinny de mes rêves.

Autre media 
 My Hero, un jeu vidéo de beat them all de 1985 ;
 My Hero, une nouvelle rédigée par Tom Holt  en 1996.

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Homonymie de titre